Rubén Fernández puede referirse a:

 Rubén Fernández Andújar (1991-), ciclista español.
 Rubén Fernández Fuentes (1983-),  ilustrador e historietista español.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández